Нижче наведено список 527 муніципалітетів департаменту Нижній Рейн.

Нижній Рейн